Квінт Марцій Гортал Гортензін (*прибл. 50 до н. е. —після 12) — римський нобіль часів ранньої Римської імперії.

Життєпис 
Походив з роду нобілів Гортензіїв. Син Квінта Гортензія Гортала, консула 69 року до н. е., і Марції. Був всиновлений за заповітом своїм дядьком Квінтом Марцієм Філіпом, проконсулом Кілікії 47-46 років до н. е. Завдяки отриманним у спадок статкам він спокійне життя. Не займався державними справами, не втручався у політичну боротьбу. Остання згадка про нього датується 12 роком н. е.

Родина 
 Луцій Марцій Гортал Гортензін, претор 25 року.

Джерела 
 Corbier M. La descendance d'Hortensius et de Marcia // MEFRA. 1991. Vol. 103. P. 655–701.

Гортензії
Марції Філіпи